USGA steht für:
 United States Golf Association

US-GA steht für:
 , ISO-3166-2-Code des US-amerikanischen Bundesstaates

USGA